Topshelf Open ist der Name folgender Tennisturniere in den Niederlanden:

 ATP ’s-Hertogenbosch, Herrenturnier
 WTA ’s-Hertogenbosch, Damenturnier